Валево:

 Валево — город в Сербии, административный центр общины Валево и Колубарского округа.
 Валево — община в Сербии, входит в Колубарский округ.